Bresegard ist der Name folgender Gemeinden im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern:

 Bresegard bei Eldena
 Bresegard bei Picher